Ште́ффен () — особове ім'я або прізвище німецького походження, споріднене з іменем Стефан. Зустрічається в Німеччині, Данії, Норвегії, Швейцарії.

Прізвище 

  (; 1884—1963) — швейцарський поет, художник, драматург і романіст.
 Брітта Штеффен (; 1983) — німецька плавчиня, олімпійська чемпіонка (2008).
 Віллі Штеффен (; 1925—2005) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ренато Штеффен (; 1991) — швейцарський футболіст, півзахисник.

Ім'я 

 Штеффен Вайнгольд (; 1986) — німецький гандболіст, олімпійський медаліст (2016).
 Штеффен Гофманн (; 1980) — німецький футболіст, півзахисник.
 Штеффен Фройнд (; 1970) — колишній німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Німецькі імена
Німецькі прізвища